Mbugwe peut désigner :
 les Mbugwe, une population de Tanzanie
 le mbugwe, une langue bantoue